Jack Taylor (ur. 1936) – amerykański aktor
 Jack Taylor (1930–2012) – angielski sędzia piłkarski
 Jack Taylor (1931–1955) – amerykański pływak
 Jack Taylor (1932-2015) – brytyjski zapaśnik walczący w stylu wolnym
 Jack Taylor (1918-2016) – kanadyjski wioślarz

Zobacz też 
 Sprawy Jacka Taylora